La 1. Lig 1966/67 fue la novena temporada del fútbol profesional en Turquía.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 RSSSF 

Temporadas de la Superliga de Turquía
Fútbol en 1966
Fútbol en 1967
Deporte en Turquía en 1966
Deporte en Turquía en 1967